Cara Black (* 17. Februar 1979 in Salisbury, Rhodesien; heute Harare) ist eine ehemalige Tennisspielerin aus Simbabwe. Sie stand 163 Wochen an der Spitze der Doppelweltrangliste, gewann insgesamt 60 Turniere im Doppel und jeweils fünf Grand-Slam-Titel im Doppel und im Mixed.

Karriere 
Cara Black, Tochter des erfolgreichen Tennisspielers Don Black, der sie zunächst auch trainierte, hat zwei Brüder, Byron und Wayne, die als Doppel-Spezialisten ebenfalls Erfolge im Profitennis feierten.

Cara begann im Alter von vier Jahren mit dem Tennissport. Am wohlsten fühlte sie sich auf Rasenplätzen.
Ihre Erfolgsbilanz: ein einziger Titel auf der WTA Tour im Einzel, andererseits 60 Turniersiege im Doppel, darunter fünf bei Grand-Slam-Turnieren.

Black nahm für Simbabwe auch dreimal an den Olympischen Spielen (2000, 2004 und 2008 im Einzel) teil, allerdings schied sie jeweils in den ersten beiden Runden aus. 2008 gewann sie die US Open sowohl im Mixed mit Leander Paes als auch im Doppel mit Liezel Huber, mit der sie im Finale Lisa Raymond und Samantha Stosur mit 6:3, 7:6 besiegte.

Huber und Black gaben im April 2010 bekannt, dass sie nach 29 gemeinsamen Titeln ihre Zusammenarbeit beenden und nun mit jeweils anderen Partnerinnen Turniere bestreiten würden. Black spielte z. B. 2010 mit Daniela Hantuchová in Wimbledon (Aus im Achtelfinale); 2011 erreichte sie das Semifinale von Brisbane, wo sie mit der für Australien antretenden Anastassija Rodionowa gegen Alissa Kleibanowa und Anastassija Pawljutschenkowa mit 3:6, 5:7 ausschied.

Black legte, bedingt durch ihre Schwangerschaft, ab Sommer 2011 eine Pause ein. Am 26. April 2012 brachte sie einen Sohn zur Welt. 

Im Januar 2013 gewann sie in Auckland beim ersten Turnier nach ihrem Comeback an der Seite von Rodionowa gleich einen weiteren Titel. Im September und Oktober folgten zwei weitere Doppeltitel, jeweils an der Seite von Sania Mirza. Zusammen mit der Inderin gewann sie im Oktober 2014 schließlich ihren dritten Titel bei den WTA Tour Championships, es war bereits ihr fünfter gemeinsamer Erfolg mit Sania Mirza.

Ihr letztes Match auf der Damentour absolvierte Cara Black im Juni 2015, als sie mit Lisa Raymond in Wimbledon das Viertelfinale erreichte; sie unterlagen Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina knapp mit 3:6, 6:4 und 6:8.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Mixed

Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren und den WTA Tour Championships

Einzel

Doppel

Weblinks

Einzelnachweise 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Simbabwe)
Olympiateilnehmer (Simbabwe)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Simbabwe)
Geboren 1979
Frau
Simbabwer